Батунная — топоним в России.

 Батунная — населённый пункт (тип: станция) в Заринском районе Алтайского края, в составе Шпагинского сельсовета.
 Батунная — станция Западно-Сибирской железной дороги.
 Батунная — река, Ижморский муниципальный округ, Кемеровская область. 56.253382, 86.636868